Entanglement è un gioco sviluppato da Gopherwood Studios per PC e iPhone, disponibile gratuitamente e funzionante su qualsiasi browser.

Modalità di gioco
Lo scopo del gioco consiste nel totalizzare il punteggio più alto posando su una scacchiera pezzi esagonali in modo che la linea rossa sia più lunga possibile. Ad ogni segmento posato viene utilizzato il seguente criterio per assegnare i punti: se la linea rossa percorre una casella (segment) si totalizza 1 punto, se ne percorre due si totalizzano 1+2 = 3 punti, se ne percorre tre si totalizzano 1+2+3 = 6 punti e così via. Ne consegue che è molto più conveniente fare una mossa da 10 caselle (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55) piuttosto che due da 5 (1+2+3+4+5 + 1+2+3+4+5 = 30).
Ad ogni mossa si hanno disposizione due pezzi tra i quali scegliere, quello che non utilizzeremo sarà disponibile alla mossa successiva, insieme ad un nuovo pezzo.
La partita finisce quando la linea rossa tocca uno degli esagoni rossi laterali o l'esagono centrale.

Per ruotare le caselle si usano le frecce direzionali destra e sinistra, per cambiare tra i due pezzi a disposizione si usa z, per confermare barra spaziatrice o invio.

Modalità multigiocatore

Nelle modalità da 2 a 6 giocatori viene assegnata una linea di colore diverso a ciascun giocatore. Vince chi, dopo che tutti i giocatori sono stati eliminati, ha totalizzato il punteggio più alto. Valgono tutte le regole del gioco solitario, con qualche differenza:
 Ogni giocatore posa una casella per turno, a rotazione.
 Se due linee si compenetrano, entrambi i giocatori vengono eliminati (il che non significa che gli venga preclusa la possibilità di vincere).
 Nel caso in cui la mossa di un giocatore faccia avanzare la linea di un altro giocatore, i punti vengono assegnati entrambi secondo la regola standard.

Collegamenti esterni